peut faire référence à :

Cinéma 

 Let's Go Crazy est un film réalisé par Alan Cullimore en 1951.
 Let's Go Crazy est un film réalisé par Giorgio Cristallini en 1988.

Chanson 

 Let's Go Crazy est un single de l'album Purple Rain du groupe Prince & The Revolution sorti en 1984 ;
 Let's Go Crazy est un single de la chanteuse suédoise Indra de 1990 ;
 Let's Go Crazy est un single du groupe Incubus.